Niebler ist der Familienname folgender Personen:
 Angelika Niebler (* 1963), deutsche Europapolitikerin (CSU)
 Engelbert Niebler (1921–2006), deutscher Richter des Bundesverfassungsgerichts 
 Fritz Niebler (* 1958), deutscher Ringer

Siehe auch: Nibler